Zeppo Marx, un acteur, membre des Marx Brothers.
 Zeppo, un groupe musical punk.
 The Zeppo, Épisode de Buffy contre les vampires